Franciaország
Saint-Félicien, település Ardèche megyében

 Kanada
Saint-Félicien, város Quebec tartományban